Алкен

 Алкен — город и коммуна в Бельгии.
 Алкены — химические органические соединения, ациклические непредельные углеводороды.